

Personen 
 Eriko Asai (1959), een voormalig Japans langeafstandsloopster
 Yoshihiro Asai (1966, pseudoniem Último Dragón), een Japans professioneel worstelaar en acteur
 Erin Asai, een Japans taalkundige
 Asai Chū, (1856 – 1907), een Japans schilder
 Tetsuhiko Asai (1935 – 2006), een Japans karateka

Overige 
 Asai, een district van de Japanse provincie Awa (provincie in Chiba)
 Azai, een voormalige clan van Japanse krijgsheren
 Batang Asai, een onderdistrict in de Indonesische provincie Jambi

Zie ook 
 Assai (doorverwijspagina)
 Açai, de vrucht van de açaipalm